Фрэнк Бульо́ни (; 18 апреля 1989, Лондон) — британский боксёр второй средней весовой категории. В 2010 году выступал за олимпийскую сборную Великобритании, серебряный призёр чемпионата Содружества. С 2011 по 2018 годы боксировал на профессиональном уровне, владел титулом чемпиона Европы по версии ВБО (2013—2015), титулом интернацинального чемпиона по версии ВБА (2015), был претендентом на титул чемпиона мира ВБА.

Биография 
Фрэнк Бульони родился 18 апреля 1989 года в Лондоне, имеет итальянские корни — его прадед в 1920-х годах эмигрировал в Англию из Неаполя. Детство провёл в Энфилде, увлекался многими видами спорта, в том числе плаванием, лёгкой атлетикой, футболом. Активно заниматься боксом начал в возрасте тринадцати лет — выбрал единоборства, чтобы стать ещё сильнее и крепче. Вскоре тренеры обнаружили у него талант к боксу, подросток стал посвящать этому делу всё свободное время, отказавшись от всех прочих увлечений.

Любительская карьера 
В возрасте четырнадцати лет Бульони тренировался в клубе любительского бокса Уолтем-Фореста, провёл четыре победных поединка, после чего присоединился к боксёрскому клубу «Рептон» в Бетнал-Грин, откуда вышли такие известные чемпионы как Одли Харрисон, Даррен Баркер и Морис Хоуп. Проходил подготовку под руководством тренера Тони Бёрнса.

На любительском уровне дважды становился национальным чемпионом во втором среднем весе, привёз несколько медалей с международных соревнований. Наиболее примечательно его выступление на чемпионате Содружества по боксу в индийской столице Дели, где он победил всех своих соперников кроме местного бойца, титулованного Виджендера Сингха, которому уступил со счётом 3:13. Всего в любителях провёл 70 поединков, из них 60 выиграл и 10 проиграл, причём более половины боёв выиграл досрочно нокаутом.

Профессиональная карьера 
Не дожидаясь начала Олимпиады в Лондоне, Бульони решил перейти в профессионалы и в ноябре 2011 года провёл два первых профессиональных поединка (с двухнедельным перерывом). В течение двух лет одержал двенадцать побед подряд, в частности завоевал и защитил титул чемпиона Европы во втором среднем весе по версии Всемирной боксёрской организации (ВБО). Первое поражение потерпел в апреле 2014 года во время второй защиты чемпионского пояса — в шестом раунде техническим нокаутом проиграл представителю Белоруссии Сергею Хомицкому.

Несмотря на поражение, Фрэнк Бульони продолжил выходить на ринг и в четырёх последующих поединках был лучшим, стал чемпионом южной области Великобритании, вернул себе титул чемпиона Европы ВБО, который к тому моменту стал вакантным, и ещё дважды защитил его (во время второй защиты судьями была зафиксирована ничья). В июле 2015 года оспорил вакантный титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (ВБА), нокаутировав в пятом раунде другого претендента, мексиканца Фернандо Кастаньеду.

Поднявшись в рейтинге ВБА, Бульони удостоился права выйти против регулярного чемпиона организации во втором среднем весе, россиянина Фёдора Чудинова. Их бой состоялся в сентябре 2015 года на полностью заполненном стадионе «Уэмбли», Чудинов атаковал чаще и контролировал ход поединка на протяжении всех двенадцати раундов, победив единогласным решением судей со счётом 120-106, 118-108, 117-109.

27 ноября 2018 года на своей страничке в соц. сети Facebook сообщил о завершении карьеры профессионального боксёра..

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Великобритании
Боксёры 2010-х годов
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории